Mieszków ist Name folgender polnischer Orte:
 Mieszków (Jarocin) (Mieschkow), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Jarocin
 Mieszków (Trzebiel) (Beinsdorf), Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Trzebiel
 Mieszków (Gaworzyce) (Meschkau), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Gaworzyce